Язев — русская фамилия.

Известные носители 
 Язев, Валерий Афонасьевич (род. 1949) — российский политик.
 Язев, Василий Иванович (1913–1999) — советский строитель; Герой Социалистического Труда (1958).
 Язев, Иван Наумович (1895–1955) — советский астроном-геодезист, профессор; дед Язева, Сергея Арктуровича.
 Язев, Сергей Арктурович (род. 1958) — российский учёный и педагог, астроном; внук Язева, Ивана Наумовича.